Martin Jones peut désigner :
 Martin Jones (1940-), pianiste britannique ;
 Martin Jones (1956-), chanteur allemand ;
 Martin Jones (1967-), athlète anglais ;
 Martin Jones (1990-), joueur canadien de hockey sur glace.